Ángel Rodríguez – argentyński bokser
 Ángel Rodríguez – hiszpański motocyklista 
 Ángel Rodríguez – hiszpański piłkarz
 Ángel Rodríguez – wenezuelski bokser